Alençon bezeichnet

Orte:
 die Hauptstadt des Département Orne in der Region Normandie in Frankreich, siehe Alençon
 Alençon (Québec), Kanada

Personen:
 Anne d’Alençon (1492–1562), Herrin von La Guerche, Markgräfin von Montferrat
 Catherine d’Alençon (vor 1396–1462), Hofdame der französischen Königin Isabeau 
 Émilienne d’Alençon (1869–1946), französische Ballett-Tänzerin und Schauspielerin
 François-Hercule de Valois, duc d’Alençon (1555–1584), Sohn des französischen Königs Heinrich II. und französischer General
 Jean Pierre Antoine d’Alençon (1687–1752), deutscher Beamter
 Philipp II. von Alençon (französisch Philippe d’Alençon; * 1338 oder 1339, † 1397), französischer Kardinal

Siehe auch:
 Haus Valois-Alençon
 Dechantsbirne aus Alençon